Die Liste der Grüneberg-Orgeln umfasst sukzessive die Orgeln der Familie Grüneberg, die in Brandenburg an der Havel und Stettin vom 18. bis zum 20. Jahrhundert tätig war.

Johann Wilhelm Grüneberg 
Johann Wilhelm Grüneberg (1751–1808) gilt als einer der bedeutenden Orgelbauer in der Mark Brandenburg in seiner Zeit. Er wirkte in Brandenburg an der Havel. Von seinen Orgeln sind die in Potsdam, Französische Kirche (vorher in Spandau), Redekin und in Plaue (vorher in Brandenburg) erhalten, dazu Prospekte in Mittenwalde und Genthin. Nicht mehr vorhandene Instrumente sind kursiv gesetzt.

Georg Friedrich Grüneberg 
Dessen Bruder Georg Friedrich Grüneberg (1752–1827)  war ab etwa 1780 als Orgelbauer in Stettin tätig. Bekannt sind vier Neubauten, von denen der Prospekt und Teile in Poznań (Posen), sowie einige Teile in Chojnice (Konitz) erhalten sind.

August Wilhelm Grüneberg 
Dessen Sohn August Wilhelm Grüneberg (1787–1837) war in Stettin tätig. Von ihm sind einige Orgelneubauten bekannt, die alle angegeben sind. Einige sind erhalten.

Barnim Grüneberg 
Barnim Grüneberg (1828–1907) gilt als der bedeutendste deutsche Orgelbauer im Ostseeraum in seiner Zeit. Er schuf über 450 Neu- und Umbauten, vor allem in Pommern, aber auch in Brandenburg, Mecklenburg, Westpreußen und an weiteren Orten.

Felix Grüneberg 
Felix Johannes Grüneberg (1876–1945) führte seit etwa 1905 die Firma als Orgelbauanstalt B. Grüneberg weiter und schuf etwa 300 Neu- und Umbauten.

Literatur 

 Grüneberg. In: Uwe Pape, Wolfram Hackel, Christhard Kirchner (Hrsg.): Lexikon norddeutscher Orgelbauer. Band 4. Berlin, Brandenburg und Umgebung einschließlich Mecklenburg-Vorpommern. Pape Verlag, Berlin 2017. S. 188–193.
 Matthias Schneider: Grüneberg, Familie (1710–1963). In: Dirk Alvermann, Nils Jörn (Hrsg.): Biographisches Lexikon für Pommern. Band 1 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe V, Band 48,1). Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 2013, ISBN 978-3-412-20936-0, S. 102–104. Anfang
 Dietrich W. Prost: Die Orgelbauerfamilie Grüneberg. In: Acta Organologica 22.  1991. S. 105–130.
 Orgelbauanstalt mit Dampfbetrieb Stettin-Finkenwalde B. Grüneberg. 1912. Neudruck: Pape Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-921140-77-2. mit Opus-Liste
 Werkverzeichnis Barnim und Felix Grüneberg. Pape Verlag, Berlin, um 2014 CD

Weblinks 

 Grüneberg Orgeldatabase, 115 Orgeln (niederländisch)
 Grüneberg-Orgeln in Vorpommern Baltisches Orgelcentrum
  gruneberg.pl, 38 Orgeln (Memento, polnisch)
  Dorfkirchen im Norden
 Organ index: Barnim Grüneberg

Einzelnachweise 

Gruneberg
Orgellandschaft Vorpommern
Orgellandschaft Hinterpommern
Kunst (Stettin)